Sanlorenzino – abitanti di San Lorenzo a Merse
Sanlorenzino – abitanti di San Lorenzo a Pagnatico